Rehme steht für:

 Rehme, Stadtteil von Bad Oeynhausen
 Amt Rehme, ehemaliges Amt im Kreis Minden in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, mit Amtssitz in Werste

Rehme ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Rehme (1867–1941), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Robert Rehme (* 1935), US-amerikanischer Filmproduzent und ehemaliger Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Siehe auch:
 Reme